Młyniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Młyniec, un village dans la voïvodie de Lublin
 Młyniec, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Młyniec, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie